Cleaver ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Cleaver (1889–1984), englisches Kindermädchen
 Anna Cleaver, neuseeländische Triathletin
 Billy Cleaver (1921–2003), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Blade Cleaver (* 1992), kanadischer Geschwindigkeitsskifahrer
 Chris Cleaver (* 1979), englischer Fußballspieler
 Eldridge Cleaver (1935–1998), US-amerikanischer Schriftsteller
 Emanuel Cleaver (* 1944), US-amerikanischer Politiker
 Fred Cleaver (1885–1968), englischer Fußballspieler
 Gerald Cleaver (* 1963), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger und Bandleader des Free Jazz und der improvisierten Musik
 Gordon Cleaver (1910–1994), britischer Jagdflieger

 Vitória Alice Cleaver (* 1944), brasilianische Botschafterin

Cleaver bezeichnet

eine Form für Propeller, siehe Cleaver (Propeller)
eine spezielle Form rechteckiger Faustkeile Cleaver (Archäologie)